Buton (wyspa)
 Buton (lud)
 język wolio (buton)
 język cia-cia (buton)

Zobacz też 
 język tukang besi (wakatobi, „buton”) – język austronezyjski z Indonezji (wyspy Tukangbesi)